Il singolare del torneo di tennis Women's Games 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Ivanna Madruga-Osses 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici (Campionessa)
 Ivanna Madruga-Osses (finale)

 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Stacy Margolin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Women's Games 1980